Пасо Фрихол има више значења:

 Пасо Фрихол (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Фрихол (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику